Ruta 9 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 9 
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 9 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Chile, siehe Ruta 9 (Chile)
 eine Fernstraße in Paraguay, siehe Ruta 9 (Paraguay)
 eine Straße in Uruguay, siehe Ruta 9 (Uruguay)